Суа́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 55 км на схід від Тулузи, 45 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1336 осіб у працездатному віці (15-64 років) 981 була активна, 355 — неактивні (показник активності 73,4%, у 1999 році було 72,5%). З 981 активної працювало 879 осіб (499 чоловіків та 380 жінок), безробітних було 102 (43 чоловіки та 59 жінок). Серед 355 неактивних 102 особи були учнями чи студентами, 121 — пенсіонером, 132 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1032 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2325,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Суаль на сайті французького Національного інституту географії
 Суаль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суаль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Суаль на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Суаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн